Cártama kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cártama (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Cártama (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar